Verdipulvinus är ett släkte av svampar. Verdipulvinus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verdipulvinus